

Cinema 
 Domenica (Dimanche) – film del 1952 diretto da Maurice Cloche
 Domenica – film del 1993 diretto da Peter Kern
 Domenica – film del 2001 diretto da Wilma Labate
 Domenica (Come Sunday) – film del 2018 diretto da Joshua Marston

Editoria 
 La Domenica – periodico italiano pubblicato dal 1996 dalle Edizioni San Paolo

Musica 
 Domenica – brano musicale di Lucio Dalla
 Domenica – singolo di Coez del 2019
 Domenica – singolo dei Tiromancino del 2021
 Domenica – singolo di Achille Lauro del 2022
 La domenica – brano musicale di Cochi e Renato

Altro 
 Domenica – giorno della settimana, festivo per il cristianesimo 
 Domenica – femminile del nome Domenico